Solenoïde (spoel), een elektrische component bestaande uit geleidende wikkelingen
 Solenoïde (wiskunde), een begrip uit de algebraïsche topologie
 Solenoïde (genetica), een begrip uit de moleculaire genetica
 Solenoïde (meteorologie), een begrip uit de meteorologie